Ian Frazer peut faire référence à:

 Ian H. Frazer (1953-), immunologiste australien d'origine écossaise
 , joueur de poker anglais et commentateur
  (1966-), joueur de cricket

Voir aussi
Ian Frazier
Ian Fraser
Iain Fraser